Эльда́р — распространённое в тюркских и германских языках мужское имя.

Имя 
Эльдар — имя, появившееся в двух разных культурах. В Европе имя образовалось от древнескандинавских слов «eldr» (огонь) и «arr» (воин), поэтому его часто переводят как «огненный воин», «воин огня». В Дании мальчика назовут Элларом, а в Швеции или Исландии — Эльдаром.

Также имя Эльдар — это форма греческого имени Илиодор (Хелиодорос), означающего «дар солнца». Народная форма этого имени — Лиодор, а ласково к обладателю этого имени можно обратиться — Илиодор, Дора, Иля. Если следовать этой версии, то у Эльдара есть как католические, так и православные именины.

Также Эльдар — это форма имени Ильдар, широко распространённого среди башкир и татар, а также других тюркских народов, мужского имени. 
  , поэтому в переводе означает руководителя страны — «правитель», «глава государства», также существует трактовка — «патриот».

Фамилия 
 Эльдар, Ади (род. 1944) — израильский политик, мэр города Кармиэль и председатель Центра местной власти.
 Эльдар, Акива (род. 1945) — израильский писатель и журналист, колумнист новостного сайта Al-Monitor.

Персоналии 
 Гасымов, Эльдар Парвиз оглы (род. 1989) — азербайджанский певец, победитель конкурса песни Евровидение-2011.
 Махмудов, Эльдар Ахмед оглы (род. 1956) — азербайджанский государственный деятель.
 Рённинг, Эльдар (род. 1982) — норвежский лыжник, трёхкратный чемпион мира.
 Рязанов, Эльдар Александрович (1927—2015) — российский и советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт.
 Шенгелая, Эльдар Николаевич (род. 1933) — грузинский кинорежиссёр, педагог.

В литературе 
 Эльдар (Средиземье) () — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — эльфы, перворождённые.
 Эльдар (Warhammer 40,000) () — раса эльфоподобных гуманоидов из вымышленной вселенной Warhammer 40,000. Одна из самых древних и технически развитых рас вселенной. Обычно их войска имеют преимущества в скорости и технологии.

Прочее 

 «Эльдар» — московский киноконцертный центр (Россия), названные в честь режиссёра Эльдара Рязанова.

Примечания